Overmaas (, ) bedeutet „jenseits der Maas“, wobei generell Gebiete oder Orte jenseits der Maas gemeint sind. Angewandt wurde die Bezeichnung in historischen Zeiten für ein Gebiet, jenseits der Maas von Brüssel aus gesehen. Heute vor allem in der Umgebung von Lüttich (in der französischen Form) und Maastricht (in der niederländischen Form). Als Abwandlung ist der Familienname Overmars zu verstehen.

Gebiet in den historischen Niederlanden 

 Als Lande von Übermaas (Pays d’Outremeuse oder Landen van Overmaas) bezeichnete man seit dem Mittelalter bis zur Französischen Revolution und der Inbesitznahme der Österreichischen Niederlande durch das revolutionäre Frankreich die Teile des Herzogtums Brabant, die östlich der Maas lagen, also die Grafschaft Dalhem, die Grafschaft Valkenburg und das Land van Rode mit der Hauptstadt Herzogenrath. Das südlich angrenzende Herzogtum Limburg war mit ihnen eng verbunden.
 Staats-Overmaas war der Teil dieser Landen van Overmaas, die ab 1661 zu den Generalitätslanden gehörten.

Orte in französisch sprechenden Gegenden 
 Outremeuse ist das historische Stadtviertel von Lüttich, das am rechten Ufer der Maas liegt.
 La République libre d’Outremeuse (Freie Republik jenseits der Maas) ist seit 1927 Bestandteil der Folklore Lüttichs und mit einem Volksfest Mitte August verbunden.
 Outremeuse ist ein Stadtteil von Huy auf der linken Seite de Maas, denn das Stadtzentrum liegt auf der rechten Flussseite.

Personen 
 Jean d’Outremeuse (1338–1400) war ein Schriftsteller aus Lüttich französischer Sprache

Historische Niederlande
Siedlungsname
Familienname